Дос Поситос има више значења:

 Дос Поситос (Тонајан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Поситос (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику